Ви́ктор Чекмарёв:
 Чекмарёв, Виктор Иванович (1861—1939) — генерал-лейтенант.
 Чекмарёв, Виктор Константинович (1911—1987) — советский актёр театра и кино.